bezeichnet:
 eine Aussage über den Umfang der Kurzzeitgedächtnisspanne, siehe Chunking
 einen Datenblock
 einen linguistischen Terminus, unter dem, oft unter sprachdidaktischen Gesichtspunkten, 'häufig zusammen vorkommende Wörter' erfasst werden (Deutsch als Fremdsprache)
 einen Cocktail, siehe Club-Mate #Mate-Mixgetränke

Siehe auch:

 Chuck (Begriffsklärung)